Daniel Goh ist der Name folgender Personen:

* Daniel Goh (Politiker) (* 1973), singapurischer Politiker
 Daniel Goh (Fußballspieler) (* 1999), singapurischer Fußballspieler